Karakeçili (türk.: „mit den schwarzen Ziegen“) bezeichnet
 einen türkischen Nomadenstamm in Anatolien (Yörük): siehe Karakeçili (Stamm)
 eine Stadt und ein İlçe der türkischen Provinz Kırıkkale; siehe Karakeçili (Kırıkkale)